Fekete-tó (Fekete-láp) Magyarországon
 Fekete-tó égerláp, Parád területén
 Fekete-tó tó Lengyelországban (lengyelül Czarny Staw)
 Fekete-tó Romániában
 Fekete-tó Montenegróban